SDCC pode ser:

 San Diego Comic-Con
 Serial Data Communication Channel (DCC)
 Small Device C Compiler (Compilador C para dispositivos pequenos)

Desambiguação